

Onomastica
Urbain – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Urbano

Persone
Achille Urbain – biologo francese
Raoul Urbain – politico francese

Pagine correlate
Urban